SMO steht für:
 den ITU-Landeskenner für Samoa
 Schweizer Mathematik-Olympiade
 Senior Medical Officer, Leitender Sanitätsoffizier von Flottenverbänden der NATO
 Solar Monitoring Observatory
 Social Media Optimization
 Social Movement Organisation
 SQL Server Management Objects
 Symmetrieadaptiertes Molekülorbital, siehe Symmetrieadaptierte Linearkombination
 Santa Monica Municipal Airport (IATA- und FAA-Code)
 Spezielle Miliär-Operation, eine durch russische Politiker und Medien verwendete Bezeichnung für den Ukraine-Krieg 

smo steht für:
 Samoanische Sprache (ISO-639-3-Code)11

SMO